Sant Eusebi I, papa i màrtir
 Sant Eusebi d'Antioquia
 Sant Eusebi de Bolonya, bisbe del segle IV
 Sant Eusebi de Milà
 Sant Eusebi de Roma, prevere del segle IV
 Sant Eusebi de Samòsata, bisbe del segle IV
 Sant Eusebi de Sankt Gallen, monjo del segle IX
 Sant Eusebi de Vercelli, bisbe